Polian ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Polian (* 1942), US-amerikanischer American-Football-Funktionär
 Pavel Polian (* 1952), russischer Kulturgeograph und Historiker